Флаг муниципального образования город Канск Красноярского края Российской Федерации.

Флаг утверждён 15 декабря 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6539.

Флаг является официальным символом муниципального образования город Канск Красноярского края.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением посередине жёлтого снопа перевязанного красным жгутом».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба города Канск и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Город Канск основан в 1628 году как Канский малый острожек, построенный для охраны территорий от набегов енисейских кыргызов. Острог служил одной из баз в продвижении русских землепроходцев на юго-восток России. С середины XVIII века Канск, будучи расположен на Московском тракте, играл значительную роль в транзитной торговле и уже в 1782 году Канск получил статус города.

Исторический герб города Канск был Высочайше утверждён а. Подлинное описание герба гласило: «Щит разделён на две равные части, в верхней изображён Енисейский герб, а в нижней, на зелёном поле, золотой ржаной сноп. Щит украшен золотою городскою короною».

Изображённый на флаге сноп не только символ сельского хозяйства и земледелия, каким он был при создании в XIX веке, он актуален и для современного города как аллегория единства, сплочённости, общности целей и устремлений.

Орденская лента, крепящаяся к древку, указывает на то, что 4 октября 1986 года указом Президиума Верховного совета СССР за успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, и в связи с 350-летием со времени основания, город Канск был награждён орденом «Знак Почёта».

Восстановление композиции исторического герба с учётом современных геральдических норм символизируют преемственность поколений, неразрывность традиций; показывает бережное отношение местных жителей к своему культурному наследию.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты и праздника.

Примечания 

флаг
Флаги с изображением снопа